Paranthonomus är ett släkte av skalbaggar. Paranthonomus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Paranthonomus